Растр (, от  — грабли) — многозначный термин:

 Растр (оптика) — решётка для структурного преобразования направленного пучка лучей света. В прозрачных растрах чередуются прозрачные и непрозрачные элементы, отражательные растры состоят из зеркально отражающих и поглощающих (или рассеивающих) элементов. Растры — основные компоненты растровых оптических систем;
 Растровый экран — светоотражающий экран, поверхность которого состоит из мелких одинаковых элементов для повышения отражательной способности;
 Растр (полиграфия) — решётка, применявшаяся для перевода полутоновых изображений в штриховые, пригодные для полиграфического воспроизведения. Структура полученного изображения, состоящего из мелких точек, тоже называется растром. При многоцветной печати требуется тщательное совмещение растров всех печатных форм;
 Растровая функция
 Линеатура растра — в полиграфии — количество точек растра на единицу длины, «плотность» растра;
 Растровая развёртка — в телевидении, радиолокации, системах отображения графической информации — способ разложения изображения на элементы и его воспроизведения;
 Растровая графика — изображение, синтезированное компьютером и построенное на экране при помощи растровой развёртки. В большинстве приложений компьютерной графики растровое изображение представляется двумерным массивом точек, цвет и яркость каждой из которых задаются независимо;
 Прибор для графления нотной бумаги, одновременно проводящий пять параллельных линий (нотный стан).

Источник 
 Проект «Знаете слово?»